

Personnalités 
 Jacques-Antoine Granjon est un chef d'entreprise français
 Pierre-Luc Granjon (1973-) est un réalisateur de films d'animation français
 Robert Granjon, un imprimeur français